Casa Serena ima više značenja:
 Casa Serena, Imperia
 Casa Serena, Modena